

Patronymes 
Antonov (masculin ; ) ou Antonova (féminin ; ), francisé en Antonoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexandre Antonov (1888-1922), militant socialiste russe opposé aux bolcheviks.
 Aleksandr Antonov (1898-1962), acteur soviétique
 Alexeï Antonov (1896-1962), général soviétique.
 Anton Antonov-Ovseïenko (1920-2013), historien et écrivain russe.
 Elena Antonova (1952-), rameuse soviétique.
 Elena Antonova (1974-), nageuse synchronisée russe.
 Ilja Antonov (1992-), footballeur international estonien.
 Irina Antonova, (1922-2020), conservatrice et directrice de musée russe.
 Mikhail Antonov (1986-), coureur cycliste russe.
 Natalia Antonova (1985-), coureuse cycliste russe.
 Nicolas Antonoff (1981-), joueur français de hockey-sur-glace.
 Oleg Antonov (1906-1984), ingénieur soviétique spécialisé en aéronautique, dont le nom a été donné :
 à la société Antonov, grand constructeur d'avions
 à la compagnie Antonov Airlines, filiale de la précédente et compagnie aérienne ukrainienne
 au musée national de l'aviation Oleg Antonov, à Kiev (Ukraine)
 Oleg Antonov (1988-), joueur de volley-ball italo-russe.
 Oleg Viktorovitch Antonov (1970-), joueur puis entraîneur soviétique puis russe de volley-ball.
 Olena Antonova (1972-), athlète ukrainienne.
 Olga Antonova (1960-) athlète russe.
 Sergueï Antonov, biathlète soviétique.
 Valentina Antonova (1907-1993) historienne d'art russe.
 Viktor Antonov (1972-) un directeur artistique bulgare. 
 Vladimir Antonov-Ovseïenko (1883-1939), général, diplomate et dirigeant soviétique.
 Vladislav Antonov (1991-), lugeur russe.
 Youri Antonov (1945-), chanteur et compositeur soviétique puis russe.

Patronyme russe